El Torneig de Rotterdam 2021, també conegut com a ABN AMRO World Tennis Tournament 2021, és una competició tennística disputada sobre pista dura interior que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 48a edició del torneig es va disputar entre l'1 i el 7 de març del 2021 al Ahoy Rotterdam de Rotterdam, Països Baixos.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
ATP Tour 2021
2021 als Països Baixos